Chiesa di Santa Maria del Pozzo a Napoli
 Chiesa di Santa Maria del Pozzo a Nemi